Кничанин () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Топоним 
Село носит имя известного сербского военного деятеля Стефана Петровича Кничанина (1807 — 1855) периода Революции 1848—1849 годов.

Население 
В селе проживает 2034 жителей, из которых совершеннолетних 1610. Средний возраст — 39,2 года (мужчины — 38,4 года, женщины — 39,9 года). В населённом пункте 671 домохозяйств, среднее число членов в которых — 3,03 (данные переписи 2002 года).

Населённые пункты Воеводины